Rasmus Sørensen er navnet på flere personer:
 Rasmus Sørensen (politiker, 1799-1865) – dansk politiker, skolelærer og lægprædikant (Rasmus Møller Sørensen)
 Rasmus Sørensen (politiker, 1796-1873) – dansk politiker og landmåler
 R.C. Sørensen – dansk politiker og gårdejer (Rasmus Christian Sørensen, kaldet Allesø, 1858-1936)
 Rasmus Sørensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller